Амір — титул, топонім (географічна назва), арабське ім'я та єврейське прізвище.

Титул 

Амір, Емір () — в деяких мусульманських країнах Сходу і Африки титул правителя, князя, а також взагалі особа, що носить цей титул.
 Амір уль-муслімін — офіційний титул глави держави Альморавидів.
 Амір аль-хадж — глава мусульман, які здійснюють паломництво в Мекку і керівник каравану паломників.
 Амір аль-мумінін — титул халіфів та інших мусульманських правителів.

Топонім 
  Амір — кібуц в Ізраїлі.
 Емір-Орлюк — зникле село в Роздольненському районі Криму.
 Амір-Корт — гірська вершина в Ножай-Юртівському районі Чеченської республіки Ічкерія Росії.
  Амір Темур хійобоні — станція Ташкентського метрополітену (Узбекистан).

Ім'я 

Амір (перс., тюрк. Емір) — арабське чоловіче ім'я, в перекладі з арабської означає «принц», «князь», «начальник».
 Амір-Султан I (аварский Нуца)
 Амір-Кабір — прем'єр-міністр (візир) Персії при Насреддін-шаху.
  Амір Курбанов (1909—1966) — дагестанський радянський драматург, актор, прозаїк і театральний діяч. Народний артист Дагестанської АРСР.
 Амір Дамар Коку — суданський футболіст, захисник клубу «Аль-Меррейх» і збірної Судану.
 Амір Мірсай — татарський радянський письменник, заслужений діяч мистецтв Татарської АРСР.
 Амір Муїзз — відомий під ім'ям Амір Муїзз, персько-таджицький поет XI—XII століть.
 Амір Рашид Мухаммед — іракський політичний діяч, генерал.
 Амір Хосров Дехлеві — індійський і перський поет, вчений, музикант.
 Амір Халіл — перський художник.
 Амір ад-Дін — арабська архітектор при дворі Хубілая.

Прізвище 
 Ігаль Амір (нар. 1970 р.) — ізраїльський ультраправий політичний екстреміст, що скоїв замах на прем'єр-міністра Ізраїлю Іцхака Рабина, смертельно поранивши його 4 листопада 1995 на демонстрації в Тель-Авіві.
 Амір Ісраель (1903—2002) — перший-й головнокомандувач ВПС Ізраїлю.

Див. також 
 Гур-Емір
 Аміра — жіноче ім'я.